Henriette Porson (1874-1963), sculptrice française.
 Jean-François Porson (1765-1840), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Richard Porson (1759-1808), helléniste, philologue et critique anglais.